Perna — apêndice locomotor de um animal;
Perna humana — designação anatómica dada aos membros inferiores humanos;
Perna (artrópodes) — um tipo especializado de apêndice típico dos artrópodes;
Pernas (constelação chinesa) — uma mansão lunar;
Perna — género de bivalves.

Pessoas
Armando Perna

Localidades
Perna (Polônia)
Pernå

Perna